Натуральне число 1002
 1002 рік до нашої ери
 1002 рік нашої ери